Pułki artylerii ciężkiej Wojska Polskiego noszące numer „3”:
 1 Pułk Artylerii Ciężkiej Ziemi Krakowskiej → 3 Pułk Artylerii Ciężkiej → 3 Dywizjon Artylerii Ciężkiej i Dywizjon Artylerii Ciężkiej Litewsko-Białoruski (19 Dywizjon Artylerii Ciężkiej)
 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (1921-1939)
 3 Pułk Artylerii Ciężkiej (1940 we Francji)